Брикет — способ формовки различных изделий, от  — "кирпичик". 

 Брикет (фармацевтика) — твёрдая дозированная лекарственная форма
 Брикет (металлургия) — плитка из спрессованного материала
 Брикет (посёлок) — посёлок в Рузском районе Московской области
 Кормовой брикет — корм, спрессованный в виде плиток
 Топливные брикеты — форма подготовки различных отходов для использования в качестве топлива

См. также 
 Брекет